Алекса́ндр Никола́евич Завари́цкий () — советский учёный-геолог и петрограф, академик Академии наук СССР (1939). Основоположник новой ветви науки о горных породах — петрохимии. Лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий.

Биография 
Родился  года в деревне во время поездки семьи из Уфы в Казань. В семье было шесть сыновей и дочь. Отец — Николай Александрович (1836—1923), родился в Санкт-Петербурге, всю жизнь находился на госслужбе, начав в должности коллежского секретаря и закончив коллежским асессором в Уфе. Мать, Ирина Ильинична Филаретова (1854—1936), была на 20 лет моложе мужа.

В 1890—1902 годах учился в Уфимской мужской правительственной гимназии, окончил её с золотой медалью.

В 1902 году поступил на геологический факультет Горного института в Санкт-Петербурге. Проучился в институте семь лет, так как его закрывали в 1905 году на время революционных событий. Первая статья Заварицкого — «Некоторые из образцов пород графитовых месторождений, принадлежащих минералогической коллекции Горного музея» (1908). Темой дипломной работы была платиноносность массивов Среднего Урала, руководитель работы — профессор Василий Васильевич Никитин..

В 1909 году был оставлен ассистентом на кафедре рудных месторождений, возглавляемой К. И. Богдановичем.

В 1921 году получил звание профессора Горного института по кафедре рудных месторождений.

В 1911—1912 годах занимался исследованиями месторождения горы Магнитной и руководил разведкой полезных ископаемых. Результаты работ были изложены в статьях «Об исследовании г. Магнитной в 1911 г.» и «О запасах железных руд на горе Магнитной» (1913).

В 1913 году был избран адъюнкт-геологом.

В 1915—1935 годах работал геологом в Геологическом комитете в Петрограде.

С 1939 по 1941 год — директор института геологических наук АН СССР, в Москве. Во время войны был эвакуирован на Урал. В 1944 году создал Лабораторию вулканологии АН СССР и стал её директором.

С 1946 года — академик-секретарь отделения геолого-географических наук АН СССР.

Автор ряда фундаментальных исследований, касающихся региональной и теоретической петрографии, изучению рудных месторождений и вулканизма различных областей бывшего Советского Союза.

Создатель новой научной отрасли — петрохимии.

Автор нескольких учебников по прикладной и теоретической петрографии, в 1956—1963 годах в Москве выпущен четырёхтомник трудов Заварицкого.

Скончался 23 июля 1952 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
1909 — женился на студентке Ольге Ивановне Симоновой (18 — 1939).
 Cын — Заварицкий, Владимир Александрович (7 июня 1914, Санкт-Петербург — 8 ноября 2005), доцент Горного института.
 Дочь — Заварицкая, Марианна Александровна (род. 17 декабря 1926 г., Ленинград)

Адрес в Санкт-Петербурге 
 8—9 линия В.О., дом 18 (1912—1913)

Награды 
 1943 — Сталинская премия второй степени — за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники.
 1944 — Орден Ленина (17.03.1944)
 1945 — Орден Ленина (10.06.1945)
 1946 — Сталинская премия первой степени — за геологические исследования территории Казахстана, обобщённые и опубликованные в научном труде «Восточный Казахстан» («Геология СССР», том XX) и в сводной структурно-тектонической карте Казахстана.
 1958 — Ленинская премия (посмертно) — за исследования, изложенные в монографии «Основные проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях» (1955).

Память 
Именем А. Н. Заварицкого были названы:
 Институт геологии и геохимии имени академика А. Н. Заварицкого Уральского отделения Российской академии наук (ИГГ УрО РАН) — Екатеринбург
 Заварицкит — минерал
 Вулкан Заварицкого — Курильские острова 
 Заварицкий (вулкан) — сопка на Камчатке
 «Академик Заварицкий» — рефрижераторное судно Латвийского Морского Пароходства.
 Трубка Заварицкого — лавовая трубка на Подкаменной Тунгуске (1959)
 Ледник Заварицкого — Курильские островах
 Скалы Заварицкого — юго-западный берег острова Галля, Земля Франца-Иосифа.
 В 2010 году одной из улиц в микрорайоне Глумилино г. Уфы присвоено имя академика А. Н. Заварицкого. Так же названы улицы в городах Магнитогорск и Петропавловск-Камчатский.
 На здании Баширского государственного медицинского университета в Уфе установлена мемориальная доска.
 Ежегодно 14 марта в Екатеринбурге проводятся Заварицкие чтения по вопросам геологии Урала.

Библиография 
Автор более трёхсот научных монографий и статей, среди них:
 Заварицкий А. Н. Хром. — Пг.: КЕПС, 1917. — 9 с.
 Заварицкий А. Н. Магнезит. — Пг.: КЕПС, 1918. — 12 с.
 Заварицкий А. Н. Таналыкско-Баймакский меднорудный район. — М., 1920. — 38 с.
 Заварицкий А. Н. Гора Магнитная и её месторождения железных руд: В 2 вып.; 3 ч. — Пг. (Л.).: Геол. ком. 1922—1927.
 Заварицкий А. Н. Описательная петрография: В 2 ч. — 1922—1929.
 Заварицкий А. Н. Физико-химические основы петрографии изверженных горных пород. — Л.: Научхимтехиздат, 1926. — 233 с.
 Заварицкий А. Н. Коренные месторождения платины на Урале. — Л.: Геол. ком., 1928. — 56 с.
 Заварицкий А. Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород. — Л.; М.; Новосибирск: Горгеонефтиздат, 1933. — 110 с.
 Заварицкий А. Н. Петрография Бердяушского плутона. — М., 1937. — 406 с.
 Заварицкий А. Н. Введение в петрохимию изверженных горных пород. — М.; Л.: АН СССР, 1950. — 400 с.
 Заварицкий А. Н. Вулканы Камчатки. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 84 с.
 Заварицкий А. Н., Пийп Б. И., Горшков Г. С. Изучение вулканов Камчатки // Труды Лаборатории вулканологии АН СССР. — 1954. — Вып. 8. — С. 18—57.

Примечания

Литература 
 Бетехтин А. Г. О работах А. Н. Заварицкого в области учения о рудных месторождениях // Записки Всесоюзного минералогического общества. — 1953. — Т. 82 — Вып. 2;
 Горшков Г. С., Кваша Л. Г., Пийп Б. И. Александр Николаевич  Заварицкий  // Труды Лаборатории вулканологии АН СССР. — 1954.  Вып. 8. — С. 5—17.
 Шаталов Н.Н.  Выдающийся петролог и вулканолог академик А.Н. Заварицкий // Минералогический журнал. — 2013. — № 3. — С. 113—115.

Ссылки 

 
 Библиография, статьи о нём и документы в информационной системе «История геологии и горного дела» ГИН РАН.
 Выставка публикаций А. Н. Заварицкого и о нём  на сайте ИГЕМ РАН.
 А. Н. Заварицкий — исследователь Урала на сайте kraeved74.ru

Геологи СССР
Выпускники Уфимской гимназии
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Директора Геологического института РАН
Петрографы
Выпускники Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)